Qaassuup Illua bezeichnet:
 Qaassuup Illua (Bucht), Bucht im Distrikt Narsaq, Grönland
 Qaassuup Illua (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qaassuup Illua (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland